Campofranco – comune italiano nella provincia di Caltanissetta in Sicilia
 Davide Campofranco – ex calciatore italiano
 Palazzo Campofranco – edificio storico di Palermo, Italia
 Pizza alla Campofranco – piatto italiano tradizionale di Napoli